Banzet est un patronyme porté notamment par :
 Émilie Banzet (1853-1941), institutrice et missionnaire française ;
 Frédéric Banzet (1958-), ancien directeur général de Citroën ;
 Josette Banzet (1938-), actrice française naturalisée américaine ;
 Micheline Banzet-Lawton (1923-2020),  animatrice de télévision et de radio, productrice et musicologue française ;
 Sara Banzet (1745-1774), inventrice de l’école maternelle et écrivain.

Homonymie de patronyme